Carlo Carli (1832-1911) – politico italiano
Carlo Carli (n. 1945) – politico e artista italiano
Carlo Carli (n. 1960) – politico australiano
Carlo Carli (1901-1973) – dirigente sportivo italiano